Forces Armades Nacionals (del seu nom en polonès Narodowe Siły Zbrojne), organització armada de resistència polonesa durant la Segona Guerra Mundial
 nsz també és el codi ISO 639-3 del nisenan, llengua gairebé extinta parlada pels nisenans de Califòrnia